Мигель-Эстебан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 93 км². Население — 5582 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 113 км.

Покровителями города считаются святой Андрес Апостоль и Нтра. Сª дель Сокорро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo
 MIGUEL ESTEBAN "Recuperando Memoria"

Муниципалитеты Толедо